Guttenbach (Duitsland)
 Güttenbach (Oostenrijk)